Caroline Dolehide e Asia Muhammad erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte a questa edizione.

In finale Catherine Harrison e Sabrina Santamaria hanno sconfitto Han Xinyun e Jana Sizikova con il punteggio di 1-6, 7-5, [10-6].

Teste di serie 

  Elixane Lechemia /  Ingrid Neel (quarti di finale)
  Anastasija Potapova /  Kamilla Rachimova (primo turno)

  Nao Hibino /  Miyu Katō (primo turno)
  Kaitlyn Christian /  Lidzija Marozava (primo turno)

Wildcard 

  Fernanda Contreras /  Marcela Zacarías (primo turno)

  Bianca Fernandez /  Leylah Fernandez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2022